

Personen 
 Hendrik van Gloucester
 Hendrik II van Beieren (hertog)
 Hendrik Frederik van Cumberland en Strathearn
 Hendrik Stuart, hertog van Gloucester

Overig 
 Hr.Ms. Hertog Hendrik (1904), Nederlands pantserschip
 Hertog Hendrik (voetbalclub), voormalige Arnhemse voetbalclub